Барбара Энн Оакли (), урождённая Грим (); род. 24 ноября 1955, Лодай, округ Сан-Хоакин, штат Калифорния, США) — американский учёный, переводчик, профессор инженерного дела в Оклендском университете. Участвует в различных областях исследований, начиная от STEM-обучения и заканчивая инженерным образованием и практикой обучения.

Биография 
Родилась в городе Лодай (Калифорния) в 1955 году в семье Альфреда и Констанс Грим. Отец Барбары служил в ВВС США в качестве пилота бомбардировщика во время Второй мировой войны. После войны Альфред стал ветеринаром, а затем получил степень магистра в области пищевых технологий в Массачусетском технологическом институте. Затем он возглавил программу ВВС по разработке продуктов питания для космонавтов. Оакли часто переезжала со своей семьей в детстве, успев поменять десять разных мест жительства к тому времени, когда она была в десятом классе.

После окончания школы Оакли поступила на службу в армию США, которая отправила её учиться в Вашингтонский университет, где Барбара получила степень бакалавра искусств по славянским языкам и литературе. Получив диплом, Оакли четыре года служила офицером связи в Германии, получив звание капитана.

Отслужив в армии, Оакли решила бросить вызов себе и посмотреть, можно ли «переоснастить» её мозг, более привыкший к изучению языков, для изучения математических предметов. Она решила учиться на инженера, чтобы лучше понять оборудование связи, с которым работала в армии. В 1986 году Оакли получила степень бакалавра в области электротехники в Вашингтонском университете.

Во время учёбы Оакли работала переводчиком русского языка на советских траулерах в Беринговом море, написав позднее книгу о своём опыте в это время под названием Hair of the dog: tales from aboard a Russian trawler. Также Оакли работала радистом на полярной станции в Антарктиде. Именно здесь она встретила своего будущего мужа Филиппа. Вскоре после этого они поженились 1 февраля 1984 года. У них четверо детей; две дочери и два приёмных сына, которые ранее были беженцами из Косово.

В 1989 году Оакли переехала со своей семьей в Детройт. Некоторое время она работала в компании Ford, а затем начала посещать Оклендский университет, занимаясь консультационной работой. Она получила степень магистра в области электротехники и вычислительной техники в 1995 году. После этого Оакли продолжила свое образование и получила степень доктора философии в системной инженерии в 1998 году.

После окончания университета служила в армии США переводчиком c русского языка.

Работа и исследования 
Оакли стала профессором инженерного дела в Оклендском университете в 1998 году, после получения степени доктора технических наук. Она продолжает работать в отделе промышленного и системного проектирования в Окленде. 

Профессор Оакли участвует в нескольких областях исследований. К ним относятся STEM-образование, инженерное образование, общее обучение, онлайн-обучение, MOOC и их эффекты, а также исследования эмпатии и альтруизма. 

Оакли является соавтором (вместе с профессором Терри Сейновски, нейробиологом) и преподает « Как учиться: мощные умственные инструменты, помогающие освоить сложные предметы», MOOC предлагается на Coursera. Курс прошел первые три пробега в августе и октябре 2014 года и январе 2015 года, соответственно, когда он привлек примерно 300 000 студентов. Теперь он доступен в формате по запросу. Всего по состоянию на декабрь 2015 года обучалось около 1,2 миллиона студентов.

Публикации 
Соавтор и преподаватель самого популярного в мире в 2015 году онлайн-курса «Учитесь учиться: Мощные мыслительные техники, которые помогут вам освоить сложный материал», доступного на Coursera.

Автор книги A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked Algebra). В России была издана под названием «Думай как математик. Как решать любые проблемы быстрее и эффективнее».

The Wall Street Journal опубликовал её статью  под названием «Как мы должны учить математике»..

Среди её опубликованных работ:
 Обучение Как учиться: Как добиться успеха в школе, не тратя все свое время на обучение; Руководство для детей и подростков, Барбара Оакли и Терри Сейновски, с Алистером МакКонвиллом, Тарчер-Пингвин, август 2018 года. 
 Разум для чисел, Барбара Оакли, Тарчер-Пингвин, июль 2014. Популярная научная книга New York Times. 
 Практика устойчивого развития, под редакцией Гурупрасада Мадхавана, Барбары Оакли, Дэвида Грина, Дэвида Куна и Пенни Лоу. Springer, октябрь 2012 г. Отобран на премию Серебряная книга Наутилус 2013.  
 Патологический альтруизм Эдс Барбара Оакли, Ариэль Кнафо, Гурупрасад Мадхаван, Дэвид Слоан Уилсон, издательство Оксфордского университета, январь 2012 г.  
 Хладнокровная доброта, Барбара Оакли, Книги Прометея, апрель 2011 г. 
 Развитие карьеры в биоинженерии и биотехнологии, ред. Гурупрасад Мадхаван, Барбара Оакли, Луис Кун, Спрингер, 2008.  
 Злые гены: почему Рим упал, Гитлер Роуз, Энрон потерпели неудачу, и моя сестра украла парня моей матери, Барбара Оакли, Книги Прометея. Октябрь 2007. 
 Волосы собаки: рассказы с борта русского траулера, Барбара Оакли, WSU Press, 1996.

Примечания

Ссылки 
 Страница Оакли в Оклендском университете 
 Старый сайт Оакли
 
 Как повысить эффективность обучения: советы Барбары Оакли 

Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Инженерного колледжа Вашингтонского университета
Выпускники Оклендского университета (Мичиган)
Капитаны (США)
Переводчики по алфавиту
Переводчики США
Переводчики XX века
Переводчики XXI века